K-Лига Классик 2013 ()  — 31-й сезон чемпионата Республики Корея по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Республики Корея на rsssf.com

2013
Корея
Спорт в Республике Корея в 2013 году